Klöpsch ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Klöpsch (1939–2019), deutscher Biathlet
 Volker Klöpsch (* 1948), deutscher Sinologe und Übersetzer

Siehe auch:
 Klopsch